Als Glas-Recycling wird das Sammeln und stoffliche Wiederverwerten von gebrauchtem Glas bezeichnet, wobei das Altglas in der Glasschmelzwanne eingeschmolzen wird. Die Wiederbefüllung von Verpackungsgläsern ist demgegenüber ein direkteres Verfahren der Wiederverwendung. Aufgrund chemischer Unterschiede werden Hohlglas und Flachglas getrennt recycelt. Zu den Besonderheiten des Flachglasrecycling siehe Flachglas#Wiederverwertung.

Geschichte 
Archäologische Funde und historische Quellen belegen, dass Glasbruch bereits in der Antike bis hinein in das Mittelalter und in die Neuzeit bei der Glasherstellung benutzt wurde.

Die Pioniere im großflächigen, industriellen Glasrecycling waren die DDR (1960er), die BRD, Österreich und die Niederlande (1970er) sowie England und Skandinavien (1980er).

Glasrecycling gilt als die Urform moderner Kreislaufwirtschaft. Die Herstellung von Glas aus alten Scherben spart Rohstoffe und vor allem Energie – das Aufschmelzen des Ausgangsstoff-Gemisches erfordert weniger Zeit und geringere Temperaturen.

Dank Glasrecycling und dem Einsatz moderner Technologien sank der Energieeinsatz bei der Glasherstellung seit 1970 um 77 %.

Altglas-Aufbereitung 

Die Einsammlung von Altglas erfolgt im Allgemeinen durch Einwurf in öffentliche Glascontainer, wobei nach Farben getrennt wird. In Deutschland wird hierbei zwischen Weiß-, Grün- und Braunglas unterschieden. Sonderfärbungen wie etwa Blau- oder Rotglas werden mit dem Grünglas erfasst. In Österreich werden bei der Sammlung lediglich ungefärbte Glasverpackungen (Weißglas) und gefärbte Glasverpackungen (Buntglas) unterschieden. Die Farbtrennung ist wichtig für den Recyclingprozess, denn eine grüne Sektflasche beispielsweise führt zu ungewollten Farbstichen im Schmelzprozess für farbloses Glas. Umgekehrt führt die Zugabe von farblosem Glas bei einer Schmelze für buntes Glas zu Glasfehlern und auch unerwünschten Farbänderungen des fertigen Produktes. Buntglas wird für Produkte eingesetzt, für die Lichtschutz erforderlich ist (z. B. Milch, Medikamente und Bier). Mittlerweile ist es möglich, auch farblich gemischte Scherben mit Hilfe elektro-optischer Sortiermaschinen zu trennen; durch eine vorherige getrennte Erfassung der verschiedenfarbigen Glassorten wird allerdings auch hier das Sortierergebnis verbessert.

In Österreich werden in 2007 mehr als 200.000 t gebrauchte Glasverpackungen gesammelt, das sind rund 700 Millionen Glasverpackungen. Eine Steigerung auf mehr als 260.000 t konnte dort erreicht werden.

In Deutschland werden jährlich rund 2 Millionen t Recyclingglas gesammelt und erreichte in 2019 eine Quote von 84,1 %. Die Recyclingquote in Europa (EU+UK) beträgt 79 % und in der Schweiz bereits (Stand 2020) 99 %.

Die gesammelten Glasverpackungen sind Rohstoff für die Produktion neuer Glasverpackungen. Ihr Anteil kann 60–90 % am Rohstoffgemenge im Glaswerk sein (bei Grünglas etwa 90 %, bei Weißglas etwa 60 %). In Österreich wird Glas in den Glaswerken der Vetropack Austria GmbH in Pöchlarn/NÖ und Kremsmünster/OÖ sowie der Stölzle Oberglas GmbH in Köflach/STMK recycelt.

Die gebrauchten Glasverpackungen werden eingeschmolzen und zu neuen geformt. Vor der Schmelze wird der Glasabfall händisch sowie maschinell von falschen Glasarten, Glasstücken der falschen Farbe und Fremdstoffen befreit.

Im Recyclingprozess können zwischen 3 und 7 Prozent des Altglases wegen Verunreinigungen nicht wieder aufbereitet werden. Dieses Material wird zum Beispiel zu Blähglasgranulat verarbeitet. Dieser Leichtfüllstoff wird in Produkten der Trockenmörtel- und bauchemischen Industrie, in Akustikplatten, in massiven Wandbaustoffen sowie in der Altbausanierung verwendet.

Prozess der Aufbereitung von Altglas für die Produktion von neuen Glasverpackungen 

 Abtrennung von Eisenteilen mit Magnetscheider
 Erfassung größerer Fremdstoffe per Hand
 Zerkleinerung auf 15 mm im Brecher
 Sieben auf Lochsiebrinne, dabei werden Fremdstoffe, die leichter als Glas sind, abgetrennt.
 Entfernung lichtundurchlässiger Materialien (z. B. Keramik, Aluminium, Kunststoffverschlüsse) mittels optischer Verfahren
 Nachsortierung per Hand
 Erfassung restlicher eisenhaltiger Stoffe mittels Magnetscheider
 Farbtrennung
 abschließende Kontrolle
 Einschmelzung – Neue Formgebung

Fehlfarben 
Weißglas soll nicht mehr als 0,2 % Grünglas, 0,3 % Braunglas und 0,2 % anderes Buntglas enthalten. Grünglas sollte zu mindestens 70 % aus Grünglas und höchstens 10 % Braunglas bestehen, Braunglas sollte zu mindestens 80 % aus Braunglas bestehen. Andere Farben, z. B. blau, sind beim Grünglas einzuwerfen, denn dieses verträgt am ehesten Fehlfarben.

Probleme durch Verunreinigungen 
Probleme bereiten Keramik, Steine, Porzellan (KSP), die nicht aufgeschmolzen werden können. Sie verursachen Glasfehler durch lokale Spannungsüberhohung und führen zum Bruch der neuen Glasverpackungen schon bei Fertigung oder dem Befüllen.

Hitzebeständiges Borosilikatglas, das als Laborglas, in Backofentüren, Mikrowellenherden, Glaskannen von Kaffeemaschine sowie Deckeln von Kochgeschirr vorkommt, schmilzt wegen des höheren Schmelzpunktes nicht völlig auf und führt so zu Problemen in der Anlage (erhöhte Viskosität).

Barium- und Bleiglas („Kristall“) haben einen erhöhten Brechungsindex und sind außerdem aufgrund des Schwermetallgehalts unerwünscht.

Bewertung

Vorteile von Glasrecycling 
Für 1 m³ Primärrohstoff müssen 7 m³ Gestein abgebaut werden. Der Einsatz von gebrauchten Glasverpackungen reduziert den Bedarf an Primärrohstoffen und schont den Naturraum. Gebrauchte Glasverpackungen brauchen zum Schmelzen niedrigere Temperaturen und daher weniger Energie als das Gemenge an Primärrohstoffen (Quarzsand, Kalk, Dolomit und Soda). Dies hat auch eine Reduktion der CO2-Emissionen zur Folge.

 Glasrecycling ist ökologisch vorteilhafter als die Neuproduktion, da der Schmelzpunkt von reinem Quarz bei 1700 °C liegt und das Schmelzen (Läutern) aus frischen Rohstoffen daher sehr energieaufwändig ist.

 Das Einschmelzen von sortenreinem Altglas ist in jedem Fall sinnvoll, da der Altstoff zu 100 % in das Produkt eingeht. Zum Erschmelzen von Glas aus Rohstoffen würde bis zu 25 % mehr Energie benötigt.

Wiederverwenden oder Einschmelzen? 
Meistens ist die Energiebilanz von Mehrwegflaschen um einiges besser als beim Einschmelzen (Recycling). Welche Option energetisch und ökologisch sinnvoller ist, hängt von vielen Faktoren ab:

 Länge des Transportweges (wobei Altglas zunächst günstiger zu transportieren ist)
 Aufwand der Aufbereitung (etwa Sortieren/Reinigung/Spülen gegenüber Einschmelzen und Neuformung)
 Wiederbefüllung ist nur bei standardisierten Formen möglich
 (Kosten für) Energieträger, etwa Erdgas, Wasser und Strom

Nationales 
 Deutschland: Grüner Punkt
 Österreich: Austria Glas Recycling
 Schweiz: VetroSwiss

Trivia 
Der niederländische Unternehmer und Bier­brauer Alfred Heineken entwickelte die „WOBO“ („world bottle“, deutsch: „Weltflasche“), eine Bierflasche mit annähernd rechteckigem Querschnitt, die nach Gebrauch mit Mörtel gefüllt als Baustoff dienen sollte. Die Idee kam ihm, als er 1960 die Karibik­insel Curaçao besuchte und den Strand übersät mit leeren Bierflaschen fand, da das Zurücksenden zu den Brauereien für die Inselbewohner zu teuer gekommen wäre. Heineken wollte damit die Bierflaschen recyceln und zugleich ein günstiges Baumaterial für die verarmten Unterschichten der Insel schaffen. Die Idee kam über das Konzeptstadium und die Herstellung einiger Musterflaschen nicht hinaus.

Weblinks 

 Was passt ins Altglas
 Glasrecycling auf trenntstadt-berlin.de
 Glasrecycling – erklärt für Kinder
 Wie aus Scherben Flaschen werden. Dokumentarfilm, Deutschland, 2017, 28:30 Min., Buch und Regie: Stefan Radüg und Jennifer Kopka, Produktion: Kamera Zwei, NDR, Reihe: Wie geht das?, Erstsendung: 24. Mai 2017 bei NDR, Inhaltsangabe von NDR, YouTube.

Einzelnachweise